Die Q School 2015/1 war das erste von zwei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2015/16. Es fand vom 14. bis 19. Mai 2015 im Meadowside Leisure Centre in Burton upon Trent in England statt.

Modus 
Die 166 Teilnehmer wurden zu Beginn vier Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour 2015/16 und 2016/17 erhielt. Alle Matches wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

Teilnehmerfeld 
 Es nahmen 166 Spieler aus 22 verschiedenen Ländern teil

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks 
Von den 166 angetretenen Teilnehmern erzielten 14 mindestens ein Break von 100 Punkten oder mehr. Insgesamt wurden 16 Centurys gespielt. Das höchste Break erzielte Saqib Nasir mit einer 137.

Einzelnachweise 

2015 1
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Burton upon Trent